Netuschil steht für:
 deutscher Name der Dorfsiedlung Netušil, Rašovice (dt.: Raschowitz), Středočeský kraj (dt.: Mittelböhmische Region)

Netuschil ist der Familienname folgender Personen:
 Claus K. Netuschil (* 1951), deutscher Kunsthistoriker und Galerist; Gründer der Galerie Netuschil, zeitweilig Direktor der Kunsthalle Darmstadt und des Kunstvereins Darmstadt
 Iwan Wjatscheslawowitsch Netuschil (1850–1928), tschechischstämmiger Philologe, Rektor der Universität Charkow
 Marvin Netuschil (* 1991), deutscher Tennisspieler
 Peter Netuschil (* 1947), deutscher Leichtathlet (ASC Darmstadt)